Fräse bezeichnet:

 eine Fräsmaschine oder Oberfräse, zerspanende Werkzeugmaschinen
 Lackfräse, Elektrowerkzeug zur Farbentfernung
 Fräse (Bodenbearbeitung), ein Gerät zur Bodenbearbeitung
 eine Baumaschine im Straßenbau, siehe Kaltfräse und Warmfräse
 eine Baumaschine im Erdbau, siehe Bodenstabilisierer
 Schneefräse, eine Maschine zum Schneeräumen
 Grabenfräse, eine Baumaschine
 früher eine Art Halskragen, siehe Halskrause (Mode)
 Fräse (Zahntechnik) zur Bearbeitung von zahntechnischen Werkstoffen

Siehe auch:

 Fräsen
 Frese
 Frehse